El Alto puede referirse a:

 El Alto, ciudad de Bolivia;
 El Alto, localidad de la Argentina;
 departamento El Alto, división administrativa de la Argentina;
 El Alto de La Vuelta, corregimiento en Colombia;
 El Alto, localidad de Panamá;
 El Alto, localidad del Perú;
 Distrito de El Alto, división administrativa en la provincia de Talara, Perú.
 El Alto Tun, banda de cumbia.